Allemand puede referirse a:

 Alemán en lengua francesa.
 La alemanda o allemande, cierta danza alemana barroca (siglo XVIII) de compás cuaternario o binario y simple.

Además, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Jean-Pierre Allemand (n. 1942), esgrimidor olímpico francés.
 Jules Allemand (m. 1916), arquitecto paisajista suizo.
 Julien Allemand (n. 1977), motorista francés.
 Laëtitia Allemand (n. 1975), periodista francesa.
 Pierre Allemand, (1662-1691), navegante y comerciante francés en Nueva Francia.
 Prosper Allemand (1815-1902), político francés.
 Zacharie Allemand (1762-1828), almirante francés.